Тупичиха:

 Тупичиха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Тупичиха — остров в группе Кемские шхеры.